Hidarnes es la forma helenizada y castellanizada del nombre persa Vidarna. Entre los persanajes históricos que lo portaron se hallan:
Hidarnes, uno de los conspiradores que apoyó a Darío I contra el mago Gaumata.
Hidarnes, hijo del anterior, comandante de los Inmortales durante el reinado de Jerjes I, y abuelo de Tisafernes.
Hidarnes, probable nieto del segundo Hidarnes y suegro de Artajerjes II.
Hidarnes, hijo de Mazaeo.